Анатолий Васильевич Шаповалов (р. , с. Поташня Бершадского района Винницкой области) — украинский финансист и банкир.

Биография 
Окончил Одесский институт народного хозяйства (1974) по специальности «финансы и кредит» с квалификацией экономиста.

В 1994—2000 годах заместитель председателя правления «Проминвестбанка».

2000—2002 гг. первый заместитель председателя Национального банка Украины Владимира Стельмаха.

С сентября 2002 по май 2003 года глава правления ОАО «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк»).

С мая по июль 2003 года советник главы Нацбанка Украины Сергея Тигипко.

С июля 2003 по февраль 2005 гг. заместитель министра финансов Украины Николая Азарова.

С февраля 2005 по сентябрь 2010 гг. первый заместитель главы НБУ В. Стельмаха, сменил его на этом посту Сергей Арбузов.

В настоящее время советник главы Нацбанка Украины.

Полный кавалер ордена «За заслуги» (I ст. 2007, II ст. 2004, III степени — 2002).
Заслуженный экономист Украины (2010).

Ссылки 
 , 

Зампреды Нацбанка Украины
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Заслуженные экономисты Украины
Родившиеся в Бершадском районе
Финансисты Украины
Выпускники Одесского национального экономического университета
Википедия:Биографии современников